Гажич — фамилия. Известные носители:
 Гажич, Владимир (1991) — сербский самбист, дзюдоист.
 Гажич, Мария (1860—1935) — белорусский живописец, реставратор, педагог, общественный деятель.